Municipio de Conyngham puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Conyngham (condado de Columbia, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Conyngham (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.